Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 2001 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 André Sá (Qualificato)
 Bob Bryan (secondo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 James Blake (secondo turno)
 Assente
 Takao Suzuki (primo turno)
 Yong-Il Yoon (secondo turno)

 Taylor Dent (Qualificato)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Eric Taino (primo turno)
 Mardy Fish (secondo turno)
 Justin Bower (primo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Cristiano Caratti (Qualificato)

Qualificati 

 André Sá
 Noam Okun
 Gilles Elseneer
 Taylor Dent

 Cristiano Caratti
 Todd Woodbridge
 Jonathan Erlich

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2001